Уле́йма

 Улейма — река в Борисоглебском и Угличском районах Ярославской области России, левый приток Юхоти.
 Улейма — село на этой реке в Угличском районе.
 Николо-Улейминский монастырь — монастырь в этом селе.